Collegio elettorale di San Casciano in Val di Pesa – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di San Casciano in Val di Pesa – collegio elettorale del Regno d'Italia